Probotector может означать:

 Probotector (NES) — Европейское название видеоигры Contra на NES.
 Probotector (Game Boy) — Европейское название видеоигры Operation C на Game Boy.
 Probotector (Mega Drive) — Европейское название видеоигры Contra: Hard Corps на Mega Drive.